Bernoulli er en schweizisk familie af købmænd og lærde fra Basel. Familiens grundlægger, Leon Bernoulli, emigrerede til Basel fra Antwerpen, Belgien i det 16. århundrede.

Mange kendte videnskabsfolk og kunstnere kommer af denne familie, heriblandt en række matematikere i det 18. århundrede

 Daniel Bernoulli – (1700–1782)
 Nicolaus II Bernoulli – (1695–1726), hans ældre bror
 Johann Bernoulli – (også John eller Jean) (1667–1748), far til Daniel og Nicolaus II
 Jakob Bernoulli – (også James eller Jacques) (1654–1705), bror til Johann
 Nicolaus I Bernoulli – (1687–1759), nevø til Jakob og Johann.

Videnskab
 2034 Bernoulli - småplanet opkaldt efter Bernoulli-familien.
 Bernoullis princip - opkaldt efter Daniel Bernoulli
 Bernoulli (månekrater) - et nedslagskrater på Månen opkaldt efter Jakob Bernoulli og Johann Bernoulli